Феликс ( — «плодородный, плодоносный, счастливый, благоденствующий, блаженный, богатый») — мужское имя.

Персоны, известные по имени 
 Луций Корнелий Сулла Феликс (138 год до н. э.—78 год до н. э.) — римский государственный деятель и военачальник, диктатор.
 Антоний Феликс (I век н. э.) — вольноотпущенник, римский правитель Иудеи .
 Феликс (герцог Аквитании) (ум. 670).
 Железный Феликс — прозвище Ф. Э. Дзержинского.
 Феликс Люксембургский (род. 1984) — принц Люксембурга.
 Феликс (род. 1973) — псевдоним британского диджея и продюсера Фрэнсиса Райта.
 Феликс - Ли Феликс, участник южнокорейской группы Stray kids.

Фамилия 
 Феликс, Ана Дульсе (род. 1982) — португальская легкоатлетка, которая специализируется в беге на длинные дистанции.
 Феликс, Вернер (1927—1998) — немецкий музыковед и музыкальный педагог.
 Феликс, Каррик (род. 1990) — американский профессиональный баскетболист.
 Феликс, Келвин Эдуард (род. 1933) — первый кардинал Сент-Люсии.
 Феликс, Курт (род. 1988) — гренадский легкоатлет-многоборец.
 Феликс, Мария (1914—2002) — мексиканская киноактриса, модель, натурщица, крупнейшая актриса золотого века мексиканского кино — 1940—1960-х годов.
 Феликс, Йозеф (1913—1977) — словацкий и чехословацкий литературовед, переводчик.
 Феликс, Рэй (1930—1991) — американский профессиональный баскетболист.
 Феликс, Сильвиан (род. 1977) — французская легкоатлетка.
 Феликс, Сузана (род. 1985) — португальская певица, автор песен, актриса и продюсер.
 Феликс, Тьерри (род. 1965) — французский певец, бас-баритон.
 Фелипе Феликс (род. 1985) — бразильский футболист.
 Феликс, Эллисон (род. 1985) — американская бегунья на короткие дистанции.
 Феликс, Якоб (1832—1905) — румынский бактериолог и гигиенист.
 Феликс Гальярдо, Мигель Анхель (род. 1946) — мексиканский наркобарон.
 Феликс д’Ольере, Луи Никола Виктор де (1711—1775) — маршал Франции, военный министр.
 Феликс ди Соза, Франсиску (1754 (?) — 1849) — бразильский работорговец.
 Очоа Феликс, Клаудия (1987—2019) — мексиканская фотомодель и блогер.
 Арельяно Феликс, Бенхамин (род. 1952) — мексиканский наркоторговец, лидер наркокартеля Тихуана.

Псевдоним 
 Феликс Крес (род. 1966) — псевдоним Витольда Хмелецкого, польского писателя, пишущего в жанре фэнтези.

Церковные деятели 
  — христианские святые.
 Феликс де Валуа (1127—1212) — один из основателей ордена тринитариев.
 Феликс из Канталиче (1513—1587) — монах, член ордена капуцинов, католический святой.
 Феликс Корнуолльский (V или VI век) — корнуолльский святой.
 Феликс из Никозии (1715—1787) — монах, член ордена капуцинов, католический святой.
 Феликс из Рюйса (ум. 1038) — затворник.

Мученики 
 Феликс Севильский (IV век) — священномученик.
 Феликс, Фортунат и Ахиллей (ум. в 212) — мученики из Валанса.
 Феликс и Адавкт (ум. в 303) — мученики Римские.
 Феликс и Киприан (V век) — епископы, священномученики Африканские.
 Феликс и Констанция (ум. в 68) — святые времён Нерона.
 Феликс и Мавр (VI век) — святые из Нарни.
 Феликс и Регула (казнены в 286) — мученики из Цюриха.
 Феликс и Фортунат (III век) — мученики Аквилейские.
 Феликс из Героны (ум. в 307) — диакон, священномученик.
 Феликс из Пистои (IX век) — отшельник.

Епископы 
 Феликс — епископ Византийский в течение пяти лет (136—141).
 Феликс Бургундский (ум. 647 или 648) — епископ Данича.
 Феликс Мецский — под этим именем известны два святых епископа Меца.
 Феликс Ноланский (III век) — епископ Нолы, исповедник.
 Феликс (V век) — епископ Неаполя.
 Феликс Урхельский (ум. 818) — один из главных защитников адопцианства.
 Феликс из Болоньи (ум. 420) — пятый епископ Болоньи.
 Феликс из Брешии (VII век) — двадцатый епископ Брешии.
 Феликс из Комо (ум. ок. 390) — первый епископ Комо.
 Феликс из Сполето (убит около 304) — священномученик.
 Феликс I Тревизский (VI век)

Папы и антипапы 
 Феликс I (ум. 274) — епископ Рима (269—274).
 Феликс II — антипапа (355—358).
 Феликс III (ум. 492) — папа римский (483—492).
 Феликс IV (ум. 530) — папа римский (526—530).
 Феликс V (1383—1451) — граф (с 1416 герцог) Савойский под именем Амедей VIII (1391—1434), антипапа (1439—1449).

Другие значения 
 Кот Феликс — популярный мультперсонаж эпохи немого кино.
 Феликс — механический арифмометр в СССР.
 Феликс — неофициальное название ежегодного киноприза Европейской киноакадемии, иногда называется также «Евро-Оскаром».
 Феликс (премия, Квебек) — ежегодная премия, присуждаемая квебекской организацией ADISQ в целях развития квебекской музыки и её исполнителей.
 Феликс — населённый пункт на юге Испании,.
 Феликс — торгово-производственная компания, производитель и поставщик офисной мебели в России.
 Felix the Cat — видеоигра (1992).
 Феликс — маленький ударный кратер расположенный в западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.
 Операция «Феликс» — план операции нацистской Германии по захвату британской военно-морской базы Гибралтар.

См. также 
 Фелиция — женская форма имени.
 Filix — в значении папоротник (от  — папоротник, сорняк). В современной ботанической номенклатуре используются два видовых названия с этим словом:
 Dryopteris filix-mas — папоротник мужской, или щитовник мужской;
 Athyrium filix-femina — папоротник женский, или кочедыжник женский.

Примечания 

Немецкие мужские имена
Русские мужские имена